Во́терс () — англійське прізвище похідне від  або  (стара вимова імен Gaultier або Walter а також похідне від прізвища Ватсон. Відомі носії:

 Джон Вотерс (; 1946) — американський кінорежисер.
 Етель Вотерс (; 1896—1977) — американська джазова співачка і актриса.
 Мадді Вотерс (, справжнє ім'я Маккінлі Морганфілд, ; 1915—1983) — американський блюзовий музикант.
 Роджер Вотерс (; 1943) — британський музикант.
 Сара Вотерс (; . 1966) — британська письменниця, романістка родом з Уельсу.

Інше 
 «Still Waters» — двадцять третій альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees», випущений у 1997 році.
 Блу Вотерс (футбольний клуб) () — професіональний футбольний клуб з Намібії.

Примітки 

Англійські прізвища